Кастрополь () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія
 Кастрополь — історична назва смт Берегове Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим